Келегей — многозначный термин.

 Келегей — в алтайской мифологии: дух, помощник шамана во время камлания.
 Келегей — название до 1946 года села Гладковка в Голопристанском районе Херсонской области Украины.
 Келегей — озеро,	в левобережье р. Бюгюех-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты	68°12’с. ш. 153°06’в. д.
 Келегей — река,	левый приток р. Хастах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°13’с. ш. 136°32’в. д.

Примечания